Асинхронное определение модуля () — это подход к разработке программ, при котором модули и их зависимости могут быть загружены асинхронно. Асинхронная загрузка модулей позволяет улучшить скорость загрузки веб-страницы в целом, так как модули загружаются одновременно с остальным контентом сайта.

Кроме того, AMD может быть использован во время разработки для разделения JavaScript-кода по разным файлам.

Для промышленной эксплуатации (т. н. production build) JavaScript-файлы рекомендуется объединить и сжать в один минифицированный файл (js-bundle).

Другие языки программирования.

Java 
Похожие механизмы имеются и в языке программирования Java, где для определения модулей используются ключевые слова "import", "package" и "Class".

Литература

Ссылки 
 AMD API wiki
 Why AMD? (Require.js)
 Dojo Tutorial: AMD Modules
 Writing Modular JavaScript With AMD, CommonJS & ES Harmony (Addy Osmani)
https://habr.com/ru/company/wrike/blog/302896/

JavaScript